In 2012 werd het 96ste Campeonato Amazonense gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Amazonas. De competitie werd georganiseerd door de FAF en werd gespeeld van 28 januari tot 26 mei. Nacional werd kampioen.

Eerste Toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Amazonense
Amazon